ОГИ:

 ОГИ — Объединённое гуманитарное издательство.
 ОГИ — Одинцовский гуманитарный институт.
 «Проект О.Г.И.» — один из старейших клубов Москвы (возник в 1998 году в квартире на первом этаже дома в Трехпрудном переулке, с 1999 его перенесли в Потаповский переулок, где и существовал до 1 июня 2012).
 ОГИ — бывшее название хоккейного клуба «Одинцово».

Примечания